Нью-Йорк — международные шахматные турниры проводились с середины XIX века.

Победители

Литература